Podewin ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Podewin (1935–2014), deutscher Journalist, Autor und Historiker
 Wilma Podewin (1933–1990), deutsche Hochschullehrerin und Abgeordnete der Volkskammer